El 24 de mayo de 2012, Natalie Horler anunció a través de Facebook que el nuevo sencillo de Cascada estaría listo pronto. El 2 de junio, Natalie interpretó la canción en un bar, de apertura, y luego la especulación de que la canción sería el nuevo sencillo comenzó. El 9 de junio, el sencillo se puso en Amazon para pedirlo. Y finalmente el 22 de junio, el sencillo fue lanzado junto con el vídeo musical.

Videoclip
El vídeo musical de la canción también fue lanzada el 22 de junio, en primer lugar en la página oficial de Cascada en Facebook para Alemania, luego al resto del mundo vía Youtube. El vídeo cuenta con el rapero Nicci, cantando su parte de la canción, y Horler con una chaqueta amarilla al inicio del vídeo. Él se desarrolla en una fiesta en una casa de lujo. Y también cuenta con agentes de policía, que resultan ser estríperes al final del vídeo.

Canciones

Posicionamiento en listas

Fecha de lanzamiento

Referencias 

Sencillos de Cascada
Sencillos de dance pop
Sencillos de synthpop
Sencillos de 2012